

Рудна-Велика — село в гміні Вонсош Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства
 Рудна-Велика — село в гміні Свільча Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства